Belalcázar kan syfta på:

Colombia 

 Paez (kommun i Colombia), Cauca, 
 Belalcazar (ort i Colombia), Cauca, 
 La Virginia (kommun), Risaralda, 
 Belalcázar, Colombia – kommun, Caldas, 
 Belalcázar (ort), Caldas,

Spanien 

 Belalcázar (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Belalcázar (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba,